Фахрутдінов () — татарське і башкирське прізвище.
 Фахрутдінов Денис Вільович (1990) — російський хокеїст.
 Фахрутдінов Дмитро Рашидович (1983) — російський хокеїст.
 Фахрутдінов Місхат Кашафутдінович (1958) — радянський хокеїст та російський тренер.

Татарські прізвища
Башкирські прізвища